Nguyễn Văn Hùng (vietnamita: Nguyễn Văn Hùng, chữ nho: 阮文雄; 21 de noviembre de 1958) es un sacerdote católico y activista de los derechos humanos vietnamita-australiano en Taiwán. Fue reconocido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un "héroe de acción para poner fin a la esclavitud moderna".

Referencias

Enlaces externos

Sacerdotes católicos de Vietnam
Activistas por los derechos humanos
Vietnamitas del siglo XX
Sacerdotes católicos del siglo XX
Sacerdotes católicos del siglo XXI
Anticomunistas de Vietnam